Товачов () — город в Чехии, в районе Пшеров Оломоуцкого края.

Расположен в районе среднего течения реки Моравы на высоте 201 м, в самом центре Ганы, плодородной низинной области в центральной и северной Моравии. Севернее города Оломоуца, восточнее Пршерова, южнее г. Кромержиж и западнее Простеёва.

История 

Первое письменное упоминание относится к 1203 году. Возник вокруг замка Товачов, основанного во второй половине XI века. Крупный замок процветал в течение XV века.

Достопримечательности 
 Замок Товачов с 96-метровой башней, который является основной доминантой и достопримечательностью города
 Костел св. Вацлава в стиле барокко (1788—1793)
 Ратуша с порталом в стиле Ренессанс XVI века, один из самых ценных исторических памятников Чехии
 фонтан (1694)
 статуя св. Вацлава (1872)
 Городской музей
 Музей еврейской общины

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Товачова

Города Оломоуцкого края
Моравия